Cum vă place, sau, mai probabil, Așa cum vă place, conform piesei de teatru a lui William Shakespeare, în engleză, As You Like It se poate referi la:

Teatru 
  As You Like It  (în original,  As You Like It ), piesă (comedie pastorală) de William Shakespeare;

Filme derivate 
 As You Like It (film 1912), adaptare din 1912, film mut, regizat de J. Stuart Blackton pentru compania sa, Vitagraph Company
 As You Like It (film 1936), film bazat pe piesa omonimă cu Laurence Olivier, regizat de Paul Czinner;
 As You Like It (film 1992), film bazat pe piesa omonimă cu Emma Croft;
 As You Like It (film 2006), film bazat pe piesa omonimă cu David Oyelowo și Bryce Dallas Howard, regizor Kenneth Branagh;

Muzică 
 As You Like It, single din 1962 de Adam Faith
 As You Like It, album de Friedrich Gulda
 As You Like It (Barenaked Ladies album), album din 2005

Televiziune 
 As You Like It (1978), BBC Television Shakespeare, sezonul întâi, regizat de Basil Coleman
 As You Like It (serie de televiziune), program în limba chineză

Radio 
„Cum vă place!” - Emisiune radio la Radio România, realizator Elena Petrescu-Calciu.

^ Cum vă place As You Like It